Commonwealth,  puede referirse a:

 Commonwealth: Término inglés que se refiere al aspecto de economía política  de una comunidad. 

 La Mancomunidad de Inglaterra (Commonwealth of England), el periodo histórico de 1649 a 1660 en el que se implantó un sistema político republicano en Inglaterra, durante la Revolución Inglesa.

 La Mancomunidad de Naciones (Commonwealth of Nations), una organización internacional fundada como British Commonwealth en las décadas de 1920 y 1930, de países que comparten lazos históricos con el Reino Unido.

Commonwealth of Dominica: Nombre oficial de un estado en el Caribe.

Commonwealth de Inglaterra, Escocia e Irlanda: nombre oficial del período conocido como El Protectorado.

Commonwealth (Estados Unidos): designación de un grupo de estados en los EE.UU.

Commonwealth de Australia:  nombre oficial de Australia.

Commonwealth Games: un evento multideportivo que se celebra cada cuatro años.

Commonwealth (Wisconsin): una localidad del estado estadounidense de Wisconsin.